Мухаммад VI (или Абу Абдалла Мухаммад VI ибн аль-Хасан, Мулай Мухаммад, ум. 1574) — двадцать восьмой и последний правитель государства Хафсидов в Ифрикии в 1573-1574 годах, двадцать седьмой халиф Хафсидов. Он был возведён на трон испанцами после освобождения Туниса в 1573 году от османов, когда его брат мулай Ахмад III отказался от унизительных условий, предложенных Хуаном Австрийским. Уже в следующем году Тунис был окончательно захвачен османами, и халиф умер в плену в Константинополе.

Биография 
Тунис в начале XVI века стал ареной ожесточённого сражения между испанцами, которые опирались на последних халифов Хафсидов, и османами, опиравшимися на бейлербеев Алжира и Триполи. В 1569 году Улуч Али, бейлербей Алжира, по приказу султана Османской империи захватил Тунис, находившийся к тому времени под испанским контролем, и низложил халифа Ахмада III.

В ответ испанский король Филипп II отправил флот во главе с Хуаном Австрийским отбить Тунис у османов. В результате стремительной операции испанцам это удалось, однако Ахмед III отказался от унизительных условий, предложенных Хуаном, и был отправлен в почётный плен на Сицилию, а на престол возвели его брата Мухаммада.

Полное подчинение нового халифа испанским властям не уберегло Тунис от разграбления. Историк XVII века Ибн Абу Динар писал: «Неверные разграбили школы и библиотеки, научные труды были разбросаны по улицам, настолько, что шедшие по улице к востоку от мечети не могли пройти без попирания книг ногами. И звонили колокола в медине, и я слышал, как горожане говорили, что христиане привязывали своих лошадей в Великой мечети».

Во время кратковременного правления Мухаммада VI, несмотря на его протесты, мусульман изгнали из половины города, занятого христианами, и сотни беженцев скопились в окрестностях. Правосудие вершилось трибуналом, состоявшим из христианского наместника и мусульманского халифа.

Через десять месяцев после коронации Мухаммада VI мощная османская атака, проведённая согласованно Синан-пашей и Улуч Али из Триполи и Алжира позволила туркам занять большую часть государства Хафсидов, которая оставалась в их руках в течение следующих трёх столетий.

15 июля 1574 года сильный османский контингент, поддержанный артиллерией, высадился на берегах Тунисского залива и стремительно овладел испанской крепостью Ла-Гулет. После двух месяцев стычек, 3 сентября, войска Османской империи вступили в столицу Туниса.

Мухаммад VI ибн аль-Хасан был отправлен в Константинополь, где закончил свои дни в плену.

Ссылки 
 
 Mahmoud Chammam, Al Mu’nis fi Akhbar Ifriqya wa Tunis (L’accompagnant dans les nouvelles de l’Ifriqiya et de Tunis) d’Ibn Abi Dinar, éd. Al Maktaba Al Atika (Librairie antique), Tunis, 1967.
 «Hafsides», Grand Larousse encyclopédique, vol. V, éd. Librairie Larousse, Paris, 1962.

Правители Туниса
История Туниса
Персоналии по алфавиту
Хафсиды
Монархи, попавшие в плен
Умершие в плену